Dit is een lijst met de grote steden in het land Kameroen, volgens de censussen van 1976, 1987 en  2005. Alle steden met meer dan 40.000 inwoners (census 2005) zijn in de lijst opgenomen:

Lijst 

Kameroen
Plaats in Kameroen
Grote